En Pologne, Żychlin peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Żychlin, village,

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Żychlin, village du powiat de Konin,
 Żychlin, village du powiat de Pleszew.

dans la voïvodie de Łódź
 Żychlin, ville 
 Żychlin, gmina du powiat de Kutno,
 Żychlin, village du powiat de Piotrków.

dans la voïvodie de Poméranie
 Żychlin, village.